

Sigle 
 Highland Light Infantry – antico reggimento del British Army

Codici 
 HLI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Hollister (Stati Uniti)

Altro
Idruro di litio